Alfred Schmidt (filosoof) (1931-2012), Duits filosoof
 Alfred Schmidt (gewichtheffer) (1898-1972), Estisch gewichtheffer
 Alfred Schmidt (voetballer) (1935-2016), Duits voetballer en coach